Konzument může být: 
 heterotrofní organismus
 spotřebitel